Maurier ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Aubery du Maurier (1566–1636), französischer Botschafter in den Niederlanden
 Claire Maurier (* 1929), französische Schauspielerin
 Daphne du Maurier (1907–1989), englische Schriftstellerin
 George du Maurier (1834–1896), englischer Autor und Zeichner
 Gerald du Maurier (1873–1934), englischer Bühnenschauspieler und Intendant

Siehe auch:
 Morier